Trey, commune suisse du canton de Vaud ;
 Trey, ruisseau français qui coule dans le département de Meurthe-et-Moselle ;

 Trey est également un prénom (liste générée automatiquement).